Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt steht für:

 Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (Lied) – Volkslied, diverse Interpreten

Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt ist der Titel folgender Filme:
 Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (1933), deutscher Spielfilm von Charles Klein
 Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (1953), deutscher Spielfilm von Rudolf Schündler